День независимости:

 День независимости — один из распространённых национальных праздников, который отмечают многие страны мира по случаю основания государства, отделения от других стран или прекращения оккупации.

  () — роман Ричарда Форда 1995 года, отмеченный Пулитцеровской премией.
 «День независимости» () — драматический фильм Роберта Мэндела, снятый им в 1983 году.
 «День независимости» () — фантастический фильм 1996 года режиссёра Роланда Эммериха.
 «» () — короткометражный фильм 2003 года, режиссёра Криса Ташимы.